het basale "deeltje" in de snaartheorie uit de natuurkunde
 een tekenreeks binnen de leer van de informatica
 String (kleding), een type onderbroek
 String (muziekstijl), een Thaise muziekstijl
 String (zonne-energie), een reeks aan elkaar gekoppelde zonnepanelen